Wood End est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Wood End, ancien village de Provincetown dans le Massachusetts

Wood End, village du Bedfordshire
Wood End, localité du Berkshire
Wood End, localité du Buckinghamshire
Wood End, localité d'Oldham, Grand Manchester
Wood End, localité de Tameside, Grand Manchester
Wood End, localité du Herefordshire
Wood End, localité du Hertfordshire
Wood End, localité d'Hillingdon, Grand Londres
Wood End, ville d'Hayes, Grand Londres
Wood End, village d'Atherstone, Warwickshire
Wood End, village de Fillongley, Warwickshire
Wood End, village de Stratford-on-Avon, Warwickshire
Wood End, quartier de Coventry, Midlands de l'Ouest
Wood End, banlieue de Wolverhampton, Midlands de l'Ouest

Voir aussi

Homonymie de toponyme